Untouchable  – album di Mac Mall del 1996
 Untouchable  – singolo di Tupac Shakur featuring Krayzie Bone del 2006, dall'album Pac's Life
 Untouchable  – singolo delle Girls Aloud del 2009
 Untouchable – singolo di YoungBoy Never Broke Again del 2017
 Untouchable – album di Tony Effe del 2021
Untouchable – campagna marketing di Breil del 2021 che vede come brand ambassador Giulia Salemi, Leonardo Bonucci, Ignazio Moser, Elisabetta Canalis, Lodovica Comello, Rosa Perrotta, Filippo Magnini